Nadeżdiwka (ukr. Надеждівка) – wieś na południu Ukrainy, w obwodzie chersońskim, w rejonie biłozerskim. Miejscowość liczy 1151 mieszkańców.

Wsie w obwodzie chersońskim
Rejon biłozerski